Aleksej Marjin, ruski hokejist, * 29. oktober 1964, Moskva, † 10. avgust 2016.

Marjin je kariero začel v sovjetski ligi, kjer je branil za kluba Salavat Julajev Ufa in Spartak Moskva. V sezoni 1992/93 je branil za EC Graz v avstrijski ligi, nato za kluba Lada Toljati in Crystall Elektrostal v ruski ligi, kariero pa je končal pri klubu Alba Volán Székesfehérvár v madžarski ligi, ki jo je v sezoni 1998/99 tudi osvojil.

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1991, kjer je osvojil bronasto medaljo, sam pa je na štirih tekmah prejel osem golov, ter Kanadskem pokalu 1991.

Pregled kariere

|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 20
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 20
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 4
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.13
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 92/93
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 93/94
|
| 35
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 94/95
|
| 30
|
|
|
|
|
| 1.61
|
|
| 12
|
|
|
|
|
| 2.04
|
|-
| Crystall Elektrostal
| Ruska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 98/99
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.83
| .963
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 99/00
|
|
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 99/00
|
|
| 26
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.36
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Ruski hokejski vratarji
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Crystall Elektrostal
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár